Ser. — сокращение, используемое при цитировании названий ботанических таксонов: 

 Ser. — слово, входящее в название таксона и указывающее на соответствующий ранг этого таксона между родом и видом.